Exponential steht für:
 Exponentialfunktion, eine analytische Funktion
 Exponentiales Objekt, eine Verallgemeinerung der Funktionenräume in der Kategorientheorie
 Matrixexponential, Verallgemeinerung der Exponentialfunktion
 Stochastisches Exponential, ein stochastischer Prozess